Himeno ist der Familienname folgender Personen:

 Kazuki Himeno (* 1994), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Shinji Himeno (* 1966), japanischer Maler
 Yūya Himeno (* 1996), japanischer Fußballspieler